Де́смонд Мпи́ло Ту́ту (; , , провинция Трансвааль — , ) — англиканский архиепископ Кейптаунский (первый чернокожий епископ в ЮАР), активный борец с апартеидом. Лауреат Нобелевской премии мира 1984 года.

Биография 
Родился 7 октября 1931 года в Клерксдорпе в районе золотых приисков; был вторым из трех детей в семье и единственным сыном. В возрасте 12 лет его семья переехала в Йоханнесбург. Его отец работал учителем, а мать — поваром и уборщицей в школе для слепых.

Хотя он мечтал стать врачом, семья не могла себе позволить дорогостоящее обучение. Вслед за отцом он стал учителем, преподавал в колледже и школе. Однако, в связи с усилением политики апартеида и законодательным закреплением неравенства в правах на образование белого и чернокожего населения ЮАР, уволился. Десмонд Туту занялся изучением теологии и в 1960 году стал англиканским священником. Одной из первых в этом качестве стала должность Университета Форт-Хэр — на то время единственного университета для чернокожих в ЮАР. Впоследствии он продолжил обучение, некоторое время жил в Великобритании, где был приходским священником.

В 1975 году Десмонд Туту стал первым чернокожим деканом собора Девы Марии в Йоханнесбурге.

Десмонд Туту получил известность благодаря своей борьбе с режимом апартеида в 1970-х годах. Он стал первым чернокожим епископом в ЮАР в 1984 году, а также возглавлял Южно-африканский совет церквей и Всеафриканскую конференцию церквей.

После уничтожения режима апартеида он возглавил  по расследованию преступлений, совершенных в ЮАР в 1970-х и 1980-х годах. Нобелевская премия была присуждена Туту в 1984 году за лидирующую роль в кампании по борьбе с апартеидом.

В 2010 году Десмонд Туту завершил общественную деятельность в свой 79-й день рождения.

Был близким другом Нельсона Манделы, и вместе с женой принимал участие в церемонии прощания с Манделой в 2013 году. Церемония омрачилась неприятным известием — неизвестные обокрали дом Туту, когда он выступал с речью. Ранее в августе того же года злоумышленники пробрались в дом Туту ночью и, пока архиепископ спал, украли несколько предметов домашнего обихода.

Скончался 26 декабря 2021 года в Кейптауне.

Награды 
 Нобелевская премия мира (1984) — «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида»
 Темплтоновская премия (2013)

Выступления в фильмах и медиа 
 Мультфильм «Джок» — озвучка персонажа Баба.
 The Late Late Show with Craig Ferguson (Фергюсон получил премию Пибоди) (2009)
 Fierce Light documentary by Velcrow Ripper (2008)
 Iconoclasts Desmond Tutu and Richard Branson (2008)
 I Am Because We Are (2008)
 For the Bible Tells Me So (2007)
 Virgin Radio (2007) — Туту позвонил на радио Virgin 15 Октября 2007 в передачу «Кто называется Христианином», передачу, поднимающую вопросы благотворительности и пожертвований.
 The Foolishness of God: Desmond Tutu and Forgiveness (2007) (post-production)
 Our Story Our Voice (2007) (завершен)
 2006 Trumpet Awards (2006) (телевидение)
 Nobelity DVD (2006)
 De skrev historie (1 эпизод, 2005)
 The Shot That Shook the World (2005) (телевидение)
 The Peace! DVD (2005) (видео)
 The Charlie Rose Show (1 эпизод, 2005)
 Out of Africa: Heroes and Icons (2005) (телевидение)
 Big Ideas That Changed the World (2005) (минителесериал)
 Breakfast with Frost (3 эпизода, 2004—2005)
 Tavis Smiley (1 эпизод, 2005)
 The South Bank Show (1 эпизод, 2005)
 Wall Street: A Wondering Trip (2004) (телевидение)
 The Daily Show (1 эпизод, 2004)
 Bonhoeffer (2003)
 Long Night’s Journey Into Day (2000)
 Epidemic Africa (1999)
 Cape Divided (1999)
 A Force More Powerful (1999)

Упоминания в песнях 
 Упоминается в хите Эдди Гранта «Gimme Hope Jovanna» (1988).
 Композиция Туту в альбоме Майлза Дэвиса 1986 году посвящена Туту. Заглавный трек, написанный Маркусом Миллером, стал стандартом джаз-фьюжна.
 Кадры с молящимся Десмондом Туту, как символом протводействия апартеиду, появляются в клипе Майкла Джексона Man in the Mirror.

Примечания

Ссылки 
 Десмонд Туту в библиотеке Я. Г. Кротова
 Видео-мост между оппозиционным Китаю Далай-ламой и Десмондом Туту

Религиозные деятели ЮАР
Политики ЮАР
Правозащитники ЮАР
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из ЮАР
Англиканские архиепископы
Пацифисты
Протестантизм в ЮАР
Христианские социалисты
Выпускники Бэйтского колледжа
Выпускники Университета Форт-Хэйр
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Преподаватели Университета Эмори
Преподаватели Теологической школы Университета Эмори
Почётные доктора Ольстерского университета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора Бэйтского колледжа
Почётные доктора Миннесотского университета
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Уппсальского университета
Почётные доктора Гентского университета
Долгожители ЮАР